La Coupe de Guam, que l'on nomme aussi Beck's GFA Cup existe seulement depuis 2008, cette compétition est placée sous l'égide de la Fédération de Guam de football.

Palmarès

Vainqueurs

Bilan

Liens externes
 

Compétition de football à Guam
Guam